Помелиха — название населённых пунктов:

Россия 
 Помелиха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Помелиха — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.